Теймур Даими (, псевдоним; настоящее имя — Теймур Рустам оглы Тагиев, () (26 января 1966, Баку) — азербайджанский художник, кинорежиссер, философ (к. ф. н.), теоретик искусства, публицист.

Биография 
С 1981 г. по 1985 г. учился в Азербайджанском Государственном Художественном училище им. А. Азимзаде, после которого продолжил образование в Государственном Университете Культуры и Искусств, которое завершил в 1993 г.

Принадлежит к поколению современных азербайджанских художников, активно вступивших на арену художественной жизни республики в конце 80-х гг. прошлого века. Именно в тот период, (в 1989 г.) Т. Даими вместе с друзьями основывает первую в Азербайджане независимую художественную группу «Тэсдиг».

С самого начала профессиональной деятельности наряду с художественной практикой занимается теоретическими исследованиями. С 1990 г. деятельность художника принимает междисциплинарный характер. В 1996 г. публикует книгу «Обретение Пути», включающую три эссе — «Обретение Пути» ", «Манифест преображенного пространства или портрет Тотальной Картины» и «Эпифания ускользающего Единства».

В 2000 г. защищает диссертацию по философии в Институте Философии,Социологии и Права при Академии Наук Азербайджана.

С 2003 по 2005 гг. работает сценаристом и режиссёром в компании «Caspian Supplies».

В 2005 г. — арт консультант проекта «Содействие формированию рынка современного искусства и развитию арт бизнеса» (Арт-Кавказ 2005)

В 2006 г. — Со-редактор международного журнала по современному искусству «Cord»

С 2006 по 2009 гг. Член Международной Закавказской Конфедерации Кинематографистов (IFASK).

C 2007 по 2010 гг. — Со-редактор международного интернет портала по Культуре и Искусству.

В 2009 г. представляет Азербайджан на Биеннале в Венеции. В 2007 и 2011 гг. входит в команду, разрабатывающую концепцию национального павильона венецианского биеннале и в качестве арт критика пишет статьи в каталоги этих экспозиций.

В настоящее время преподает в Азербайджанском Государственном Художественном Колледже при Академии Художеств Азербайджана, продолжая деятельность в сфере художественной практики и аудиовизуального искусства.

Творчество 
Круг его профессиональных интересов довольно широк и охватывает различные дисциплины, включая, в первую очередь, визуальные искусства, экспериментальное кино, философию, художественную и кинокритику, педагогику, антропологические практики и т. д.

Начинал как художник-живописец, разрабатывая принципы современной «Тотальной Картины» и «Искусства Озарения», основываясь на традициях сакрального искусства мастеров древности и Средневековья. Именно этим вопросам посвящена его книга «Обретение Пути». Позже наряду с живописью и графикой стал создавать инсталляции, делать художественные акции и перформансы, наиболее значимым из которых явился перформанс-мистерия «Архетип женщины», осуществленный им совместно с режиссёром Вагифом Ибрагимоглы в авангардном театре «Йуг» (1996 г.). В интеллектуальной практике Т. Даими концепты «Тотальной Картины» и «Искусства Озарения» эволюционировали в «Нон-актуальную апофатическую стратегию» и «Нон-актуальное искусство».

В 2002 г. снимает свой первый фильм "Внутренний рай " и, вслед за ним «Под покровом» специально для видео фестиваля в рамках Кавказского проекта, проводимого в Страсбурге, во Франции. С тех пор наряду с визуальным искусством занимается кино, сняв в качестве сценариста и режиссёра двадцать три фильма, на стыке экспериментального и традиционного кинематографов. Наряду с (аудио)визуальной практикой занимается исследованиями тем, связанных с экранной культурой: видео и медиаискусством, экспериментальным кино и мультимедийными репрезентативными стратегиями. Проблематизирует отношение между профессиональными статусами видеохудожника и кинорежиссера, утверждая прозрачность границ между разными видами экранной культуры.

В 2011 г. по собственному оригинальному сценарию снимает свой дебютный полнометражный художественный фильм «Последний», в главной роли которого снялся известный бакинский писатель-фантаст Александр Хакимов.

Теймур Даими, придерживаясь концепции «homo universalis», в творчестве реализует идею интеграции различных искусств и наук в метадисциплинарную творческую стратегию, объединяющую воедино теорию и практику, логику и интуицию, рациональный метод и медитацию. В приложении к творчеству это означает обнаружение прозрачности границ между видами, формами и жанрами культуры и искусства и прикосновение к архитипической стихии творчества. Таким образом, данная стратегия превращает тот или иной институциональный вид творческой деятельности в антропологическую практику («практика себя» по С. Хоружию и М. Фуко), становится технологией самопознания. В этом случае важным является не только повышение профессионального уровня в конкретной сфере деятельности, но и изучение мировых интеллектуально-духовных традиций и технологий работы с сознанием и мышлением.

В связи с этим творчество Т. Даими носит мультимедийный характер. В зависимости от направленности проекта он работает в области живописи, графики, инсталляции, перформанса, философской эссеистики, фото/видеоарта, кино, педагогики… предпочитая интердисциплинарные формы творческой реализации. Хотя, приоритетной сферой деятельности на сегодняшний день являются аудиовизуальное искусство — мир «движущихся изображений» — и социокультурная аналитика.

Искусство-как-психотехнология 
Творчество Теймура Даими, несмотря на формальную принадлежность к сфере современной культуры, базируется на ином подходе и восходит к иным, «нон-актуальным» принципам. Сам автор считает «общий контекст современной культуры» довольно бесплодным и рассматривает феномен подлинного искусства в чисто функциональном, прикладном значении, как оно, предположительно, рассматривалось в древнем мире. С его точки зрения, искусство не имеет самостоятельной ценности, не является «образным осмыслением действительности», способом самовыражения художника, «видом культурной деятельности, удовлетворяющей любовь человека к прекрасному» (Искусство // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 4 томах. — СПб.,1907—1909), «деятельностью, направленной на создание эстетически-выразительных форм» или «одной из форм художественной деятельности общественного сознания», художественным познанием мира и т. д. и т. п. Согласно Даими искусство, как область, непосредственно связанная с нашим восприятием, есть оперативная часть психотехнологий и её целью является исправление фундаментальной нейрогенетической аномалии человеческой природы, которую сам автор определил как Дефект Восприятия. Этот Дефект известен традиционным учениям как принцип неведения, — например, в индуизме «авидья» — "незнание или «исходная омрачённость сознания», являющаяся корневой причиной «не подлинного восприятия мира» и противодействующая «постижению сущности бытия». В программном тексте «Манифест Нон-актуального: отворить дверь», рассматривая существующие на сегодняшний день три типа искусства — искусство-как-искусство (автономия), искусства-как-наука (эстетико-научный эксперимент) и искусство-как-политика (социальное действие) — Даими предлагает ввести четвертый тип — искусство-как-(нейро)психотехнология (антропологическая практика).

Чтобы совершить методологический поворот от трех существующих типов искусства к четвертому, наиболее фундаментальному, нужно перенести акцент с вопросов «ЧТО есть искусство?» на вопрос «ПОЧЕМУ есть искусство?» и тогда можно будет прийти к пониманию инструментальной природы искусства, осознать, что оно есть, прежде всего, средство к достижению человеком целей, находящихся далеко за рамками как самого искусства, так и всей культуры, в целом. Речь идёт о целях экзистенциальных и трансцендентных, связанных с финальным предназначением человека, со сверхзадачами его пребывания здесь и сейчас.

Избранные публикации 
 Ожившие тени. «ТОПОС», Литературно-философский журнал. 2014

 Об экспериментальности фильма «Последний». «ТОПОС», Литературно-философский журнал. 2012

 Больше, чем кино: кинофилософия Терренса Малика. «ТОПОС», Литературно-философский журнал. 2012

 В преддверии возвращения Смысла… Портал культуры и искусства. 2011

 Манифест антифеминизма или теологический кинотрактат? «ТОПОС», Литературно-философский журнал. 2010

 Разговор от собственного имени. Портал культуры и искусства. 2010

 Проект иной творческой стратегии. Портал культуры и искусства. 2010

 Парафутурологическая рефлексия: дать истории завершиться — первая часть."ТОПОС", Литературно-философский журнал. 2010

 Парафутурологическая рефлексия: дать истории завершиться — вторая часть."ТОПОС",Литературно-философский журнал. 2010

 Записки перцептивного нигилиста, или жизнь после философии. Перцептология versus семиология. ХЖ, № 69 2008

 Правда художника: проблема символической власти. Введение в новую теологию культуры. ХЖ,№ 67/68 2008

 Причастность к общей судьбе. ХЖ, № 65/66 2007

 Гносеология против онтологии: тотальное изъятие ценностей. ХЖ, № 64, 2007

 Величие неочевидного. ХЖ, № 63 2006

Фильмография 
 2002 — Внутренний рай
 2002 — Под покровом
 2003 — Зов огня
 2003 — Пробуждение
 2003 — Сердце Храма
 2005 — Гео-Творчество
 2005 — Чёрный Рай
 2006 — Палитра жизни художника
 2008 — Идиллия
 2008 — Приватная карта
 2009 — Паранаирс
 2010 — Любовь? Не та, так эта
 2011 — Последний
 2012 — Транс-коммуникация: вторжение смыслов
 2015 — Окно
 2016 — Созерцание невидимого
 2016 — Я Мона Лиза
 2017 — Это Любовь
 2017 — Глитч… Климт арт…
2018 — Спектр
2018 — Три
2018 — Воздух
2018 — Шарик

События, фестивали, проекты 
 2014 — Авторский курс по арт аналитике и концептологии «Вначале было Слово. Тайна, Сила и Энергия творящего Слова».

 2014 — Арт Дубай, павильон Кавказа и Центральной Азии, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

 2012 — Презентация медиапроекта «Транскоммуникация: вторжение смыслов», Баку, Азербайджан

 2011 — «Земля и люди», Международный Кинофестиваль, Уфа, Россия

 2011 — Презентация фильма «Последний», Баку, Азербайджан

 2009 — UNMITED", Базель, Швейцария

 2009 — «CURRAINT D`AJER», Наирс-Скул, Швейцария

 2009 — «Cogito ergo sum», 53-е Венецианское Биеннале, Италия

 2009 — «Maiden Tower», Международный Форум по современному искусству, Баку, Азербайджан

 2009 — «Artisterium», Международная выставка современного искусства, Тбилиси, Грузия

 2008 — «Steps of Time», Дрезден, Германия

 2007 — «Время жить», Международный Кино Форум, Петербург,Россия

 2007 — Азербайджанская современная фотография, Москва, Россия

 2007 — «Гетеротопии. Другие места», I Международное Биеннале по современному искусству, Салоники, Греция

 2006 — «East-West», Международный Фестиваль Искусств, Ди, Франция

 2006 — «КиноШок», Кинофестиваль стран СНГ и Балтии, Анапа

 2006 — «Звёзды Шекина», Международный Кинофестиваль молодого кино, Алматы

 2006 — XXVIII Московский Международный Кинофестиваль, Медиа Форум, Москва

 2006 — Презентация фильма «Сердце Храма» в Грузинской Государственной Академии Художеств, Тбилиси

 2006 — Афинский Международный Фестиваль Видеоарта, Афины

 2005 — «Эко-топия: Современное искусство и Природа на Южном Кавказе, II этап», Берлин

 2005 — «Новое кино. XXI век», Смоленский Международный Кинофестиваль, Смоленск, Россия

 2005 — «Арт Кавказ» Международный Фестиваль визуальных искусств, Тбилиси, Грузия

 2003 — Международный интердисциплинарный проект «Экотопия: Современное искусство и природа на Кавказе, I этап», Тбилиси, Грузия

 2003 — Международный видео фестиваль в рамках Кавказского Проекта, Брюссель, Бельгия

 2003 — Международный видео фестиваль в рамках Кавказского Проекта, Страсбург, Франция

Акции и перформансы 
 2003 — «Излучение Нон-актуального». Тбилиси, Грузия

 2002 — Май: «Галатея». Баку, Азербайджан, Август: «Внутренний Рай». Баку, Азербайджан

 2001 — Август: «Золотой Зародыш». Апшерон, Азербайджан, Сентябрь: «Гео-творчество». Апшерон, Азербайджан

 1999 — «Нео-Гобустан». Куба, Азербайджан

 1998 — «Исчезающая телесность». Баку, Азербайджан

 1995 — «Архетип Женщины».(совместно с Вагифом Ибрагим-оглы и актрисами театра «Йуг»). Баку, Азербайджан

 1989 — Июль: «Невидимые связи». Варшава, Польша, Сентябрь: «Сотворение мира или нахождение Центра». Апшерон, Азербайджан

Высказывания и афоризмы 
ХУДОЖНИК-МАРИОНЕТКА

Художник, не утруждающий себя изучением истории и философии искусства становится марионеткой в руках куратора, галериста, другого художника, который изучает всё это…

Ф. Бэкон был прав, знание — сила.

ПРОБЛЕМЫ

У проблем, даже очень серьёзных есть одна волшебная особенность. Как только вы, «с широко закрытыми глазами» пристально вглядываетесь в них — они исчезают.

МОЛОДЫМ ХУДОЖНИКАМ

Сегодня современным искусством является то, что ВЫГЛЯДИТ КАК современное искусство. Исходя из этой простой истины и надо действовать.

ДВА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТИПА

Мир делится на тех, кто, в основном, пребывает в режиме «интенсивно-вибрирующей лени», наслаждаясь качеством интеллектуально-эстетического ДОСУГА и трудоголиков-биороботов, работающих в мире цифр и количества с утра до ночи и нарабатывающих немыслимые капиталы.

Если внимательно присмотреться… вторые работают на первых.

ВСЁ ТАК ПРОСТО

А ведь цель нашего пребывания в этом мире проста — превратить свою собственную жизнь в произведение искусства и, таким образом,
осуществить самые высшие потенции судьбы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт http://www.teymurdaimi.com/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры Азербайджана
Художники по алфавиту
Художники Азербайджана
Выпускники Бакинского художественного училища